Plaats in Indonesië
 Tulung Harapan (Lempuing), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tulung Harapan (Semendawai Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra